Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute du 17 au .

Claudine Schaul remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa McShea et Milagros Sequera.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Strasbourg
Tennis en France en 2004
Tennis en mai 2004